Brett Climo (né en 1964), acteur australien ;
 Ken Climo (né en 1968), disc golfeur américain ;
 Liz Climo (née en 1981), dessinatrice, animatrice, et autrice de livres pour enfants américaine.